Imię i nazwisko Frank Möller nosili lub noszą m.in.:
 Frank Möller (ur. 1960) – wschodnioniemiecki lekkoatleta, sprinter, olimpijczyk z 1988
 Frank Möller  (ur. 1962) – niemiecki historyk
 Frank Möller (ur. 1967) – niemiecki piłkarz
 Frank Möller  (ur. 1970) – niemiecki judoka, olimpijczyk z 1996 i 2000